Electric Boogaloo steht für:

 Breakin’ 2: Electric Boogaloo, US-amerikanischer Film von Sam Firstenerg (1984) 
 Electric Boogaloo – Die unglaublich wilde Geschichte der verrücktesten Filmfirma der Welt, Dokumentarfilm von Mark Hartley (2014) 
 The Electric Boogaloos, US-amerikanische Tanzformation

Siehe auch:
 Electric Boogie, Tanzrichtung